Niendorfer Marktplatz, een plein in Hamburg
Niendorf Markt (metrostation), een station van de Hamburgse metro